

Presentación previa 
Roman Jebavý y Jiří Veselý eran ellos defensores del título, Jiří Veselý decidió no participar este año.

Mateusz Kowalczyk y Igor Zelenay ganaron el título tras derrotar en la final Roberto Maytín y Miguel Ángel Reyes-Varela.

Cabeza de serie 

 ' Mateusz Kowalczyk /  Igor Zelenay (Campeones)
  Roberto Maytín /  Miguel Ángel Reyes-Varela (Finalistas)

  Alexander Bury /  Riccardo Ghedin ''(Semifinales)
  Dino Marcan /  Antonio Šančić ''(Semifinales)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Praga 2015